Kent County je název pěti okresů ve Spojených státech amerických:

 Essex County (Massachusetts) – okres v Massachusetts
 Essex County (New Jersey) – okres v New Jersey
 Essex County (New York) – okres v New Yorku
 Essex County (Vermont) – okres ve Vermontu
 Essex County (Virginie) – okres ve Virginii